В одиночному розряді тенісного турніру Borden Classic 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Ліса Бондер здобула титул, у фіналі перемігши Лауру Арраю 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Ліса Бондер (переможниця)
 Лаура Аррая (фінал)
 Сьюзен Маскарін (1-ше коло)
 Іноуе Ецуко (півфінал)

 Джулі Гаррінгтон (2-ге коло)
 Шеллі Соломон (чвертьфінал)
 Емі Голтон (2-ге коло)
 Дана Гілберт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1983